Roger Williams peut désigner :
 Roger Williams (1603-1683),  un théologien et pasteur nord-américain ;
 Roger Williams (1924-2011), un pianiste populaire américain ;
 Roger Williams (1948-), un homme politique britannique ;
 John Roger Williams (1949-), un homme politique américain ;
 Roger Williams (1955-), un homme politique américain ;
 Roger Ross Williams (1962- ), un réalisateur, producteur et scénariste américain.